Біберман — єврейське прізвище.

 Біберман Леон Михайлович — радянський та російський фізик.
 Біберман Меєр, більше відомий як Майоров Михайло Мусійович — більшовик.

Єврейські прізвища